Oppidum di Entremont – antico oppidum celtico della tribù dei Salluvii 
Entremont – comune francese dell'Alta Savoia
Entremont-le-Vieux – comune francese della Savoia
Distretto di Entremont – distretto svizzero del Canton Vallese
Val d'Entremont – valle svizzera del Canton Vallese
Oppidum di Entremont – oppidum situato presso Aix-en-Provence

Persone
Philippe Entremont – pianista e direttore d'orchestra francese